Die Bardsragujn chumb 2014/15 war die 23. Spielzeit der höchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball. Die Saison begann am 2. August 2014 und endete am 30. Mai 2015.

Titelverteidiger war der FC Banants Jerewan. Der Tabellenletzte der letzten Saison, FC Alaschkert Martuni, konnte wieder in der Klasse antreten, da es keinen Aufsteiger gab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Website
 Tabelle auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2014
Fußballsaison 2014/15